Кайнозой — четвёртый студийный альбом певца Олега Медведева. Релиз состоялся в 2004 году. Альбом содержит 11 песен в инструментальных аранжировках Леонида Андрулайтиса.

Большинство песен ранее не записывалось, а оставшиеся в новом звучании очень сильно отличаются от исходников. Выпущен в виде кассеты и компакт-диска.

Список композиций 
Крестик
Песня Скитайского Словаря
Красные Сапоги
Сердце Змеи
Брат Сокол
Амазарский Ястреб
Парагвай
Полсердца
Алеха Боханский
Кайнозой
Прощай